Кокарна — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кокарна (до 199? г. — Курилкино) — упразднённый аул в Атырауской области, находился в подчинении городской администрации Атырау, упразднён в 2018 г.
 Кокарна — село в Курмангазинском районе Атырауской области.